Obrovac est un toponyme qui peut désigner :
 Obrovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Banja Luka, dans la République serbe de Bosnie ;
 Obrovac, une ville de Croatie située dans le comitat de Zadar ;
 Obrovac, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Bačka Palanka et dans le district de Bačka méridionale.